Руссе́ль () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Жерар Руссель (1500—1550) — французский проповедник, один из главных деятелей протестантизма во Франции;
 Жак Руссель — французский дипломат на шведской службе, посредник между шведским и русским дворами во время Тридцатилетней войны;
 Пьер Руссель (1742—1802) — французский врач и физиолог;
 Анри-Франсуа Руссель (1748—1812) — французский ботаник и миколог;
 Пьер-Жозеф Руссель (1759—1815) — французский писатель;
 Николя Руссель д’Юрбаль (1763—1849) — французский военный деятель;
 Франсуа-Ксавье Руссель (1770—1807) — французский военный деятель, дивизионный генерал;
 Николай Судзиловский (псевд. Николас Руссель; 1777—1840) — русский военный и государственный деятель;
 Теофиль Руссель (1816—1903) — французский врач, политик и государственный деятель;
 Николай Руссель (1850—1930) — российский учёный-этнограф, географ, химик и биолог;
 Кер-Ксавье Руссель (1867—1944) — французский художник-символист;
 Альбер Руссель (1869—1937) — известный французский композитор первой трети XX века;
 Раймон Руссель (1877—1933) — французский писатель;
 Пьер Руссель (1881—1945) — французский учёный-эпиграфист и антиковед;
 Фабьен Руссель (род. 1969) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Коммунистической партии;
 Вильям Руссель (род. 1976) — фронтмен французских групп «Mütiilation» и «Satanicum Tenebrae»;
 Седрик Руссель (род. 1978) — бельгийский футболист;
 Антуан Руссель (род. 1989) — французский хоккеист, нападающий.
 Карин Готар-Руссель (род. 1984) — французская велогонщица.

См. также 
 Каде-Руссель